Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, un boulevard ou une rue Simon-Bolivar :

Boulevard Simon Bolivar à Bruxelles

Rue Simon-Bolivar à Goussainville
 Avenue Simon-Bolivar à Paris
 Boulevard Simon-Bolivar à Marseille

Rue Simon-Bolivar à Esch-sur-Alzette

Simon-Bolivar Rue